Miejscowości w USA:
 Ellisville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Ellisville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Jones
 Ellisville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Ellisville (ang. Ellisville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Ellisville (ang. Ellisville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Ellisville (ang. Ellisville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk